Rio Seco, ou l'une de ses graphies, peut désigner :

Río Seco : l'une des sept paroisses civiles de la municipalité de Miranda dans l'État de Falcón ;
 Río Seco : capitale de la paroisse civile de Río Seco, dans la municipalité de Miranda dans l'État de Falcón ;
 Río Seco : capitale de la paroisse civile de Libertad, dans la municipalité de Cajigal dans l'État de Sucre.

Homonymie de toponyme